Tarapacá puede referirse a los siguientes lugares:

 La Región de Tarapacá, división administrativa de primer nivel actual de Chile.
 San Lorenzo de Tarapacá, localidad de la provincia del Tamarugal (Chile).
 Tarapacá, corregimiento departamental del departamento de Amazonas (Colombia).
 Nuevo Tarapacá, pueblo ubicado en el departamento de Loreto (Perú).
También a otras divisiones administrativas del pasado:
 El Departamento de Tarapacá de Chile, creado en el tratado de Ancón (1884).
 El Departamento de Tarapacá de Perú, entre 1878 y 1883.
 El antiguo Distrito de Tarapacá, de Perú.
 La antigua Provincia de Tarapacá del Perú, entre 1837 y 1883.
 La antigua Provincia de Tarapacá de Chile, entre 1884 y 1975.

Además, puede hacer referencia a:
 Batalla de Tarapacá (1879), enfrentamiento militar entre los ejércitos de Chile y Perú durante la Guerra del Pacífico.
 Campaña de Tarapacá (1879), primera etapa de la Guerra del Pacífico.
 Combate de Tarapacá (1842), enfrentamiento militar entre los ejércitos de Perú y Bolivia durante la guerra entre estos dos países.
 Combate de Tarapacá (1933), enfrentamiento militar entre los ejércitos de Perú y Colombia durante la guerra entre estos dos países.
 Tarapacá o Taapacá (o nevados de Putre); volcán en Chile.
 Tarapacá, deidad precolombina.